Jün může být:

 Jün (Jün-nan) – okres v městské prefektuře Lin-cchang v čínské provincii Jün-nan;
 Jün (příjmení) – čínské příjmení;
 Jün – čínské jméno starověkého národa Chionitů;
 Jün – od 13. století okres v čínské provincii Chu-pej (ve druhé polovině 20. století v prefektuře Š’-jen), roku 2014 reorganizovaný v městský obvod Jün-jang (Chu-pej);
 Jün – zkrácený název čínské provincie Jün-nan.